Live in Boston – album di Southside Johnny del 1978
Live in Boston – video dei Fleetwood Mac del 2004
Live in Boston – album dei Fleetwood Mac del 2004
Live in Boston 1970 – album dei The Doors del 2007